Toro kan avse:

 1685 Toro – asteroid
 Kungariket Toro – tidigare kungarike i nuvarande Uganda

Personer
 Ray Toro (1977–), gitarrist i bandet My Chemical Romance

Geografi

Antarktis 

 Toro (udde),

Colombia 

 Toro (kommun i Colombia, Valle del Cauca, lat 4,63, long -76,08), 
 Toro (kommunhuvudort), Valle del Cauca,

Elfenbenskusten 

 Toro (periodiskt vattendrag i Elfenbenskusten, Savanes), 
 Toro (periodiskt vattendrag i Elfenbenskusten, Bas-Sassandra),

Italien 

 Toro, Molise, kommun, Molise, Provincia di Campobasso,

Spanien 

 Toro (kommun i Spanien, Valencia), Província de Castelló, 
 El Toro (ort i Spanien, Valencia), Província de Castelló, 
 Toro (kommun i Spanien, Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, lat 41,48, long -5,44), 
 Toro (kommunhuvudort i Spanien, Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, lat 41,52, long -5,40),